Indikation (, von  „anzeigen“) bezeichnet:
 Indikation, in der Medizin das „Angezeigtsein“ einer bestimmten Behandlung (Heilanzeige)
 Indikation (Pflanzenschutz), Kombination aus Schadorganismus und Kultur, für die die Anwendung eines Pflanzenschutzmittels zugelassen ist
 Indikation (Recht), ein ähnliches Verhältnis im Rechtswesen (z. B. „soziale Indikation“)
 Astronomische Indikation, Begriff aus der Uhrentechnik
 Indikation (Uhr), Anzeigen auf einer Uhr
 Indikation (Finanzindustrie), von Finanzdienstleistern berechnete Werte, die den Verlauf des Wertpapierhandels darstellen

Siehe auch:

 Indikator (Begriffsklärung)
 Indizierung, Teil des Aufgabenbereiches der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien